Кримінальний судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня 2020 року в Нідерландах. Слухання проходять у судовому комплексі «Схіпхол».

Вступ 
Після понад 5 років розслідування слідство з'ясувало: літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації, дислокованій у в селищі  під м. Курськом. У червні 2019 року Міжнародна спільна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Троє з них — росіяни, четвертий — українець.

Обвинувачені на початку суду: Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрєлок»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

Судовий процес за оцінками юристів триватиме 4-5 років.

Хронологія подій 
17 липня 2014 року над тимчасово окупованою Росією територією України було збито літак рейсу MH17, загинули всі 298 людей на борту.

7 серпня 2014 року була створена Спільна слідча група (JIT), в яку увійшли представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, що хотіли спільно працювати над кримінальним розслідуванням злочину.

5 липня 2017 року країни JIT (Joint Investigation Team) вирішили, що будь-яке переслідування та судовий розгляд підозрюваних буде вестись у Нідерландах та відповідно до голландського законодавства.

7 липня 2017 року Нідерланди та Україна уклали угоду про міжнародно-правове співробітництво, щоб домогтися судового переслідування та судового розгляду у Нідерландах.

10 липня 2018 року в сенаті Нідерландів було розроблено законодавство, яке дає можливість судити підозрюваних у Нідерландах.

19 червня 2019 року Державна прокуратури Нідерландів оголосила, що на підставі доказів, зібраних JIT, вона вирішила притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які вважаються відповідальними за збиття літака рейсу MH17 на сході України.

26 червня 2019 року для розгляду справи MH17 було призначено 4 судді, з яких 1 резервний суддя.

Восени 2019 року Державна прокуратура Нідерландів вирішила притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які вважаються відповідальними за аварію рейсу MH17 на сході України. Прокурори вручать повідомлення про підозру.

9 березня 2020 року відбулося перше судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17.

10 липня Нідерланди подали позов до Європейського суду з прав людини на Росію через катастрофу. Також Нідерланди планували долучити до суду проти РФ інші країни, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.

Станом на травень 2021 р. суд у Нідерландах повертається до справи MH17: визначатиметься з «інспекцією». Зокрема, суд має визначитись з порядком «інспекції» місця реконструкції частин збитого літака на авіабазі Гілзе-Ріен, яка запланована на 26 травня 2021 року.

9 серпня в пресслужбі прокуратури Нідерландів повідомили, що Генеральний прокурор Біргіт ван Россель доданий в команду прокурорів, які займаються розслідуванням у справі MH17 у Гаазі. Він залучений до слухань про збитий Boeing-777 Малайзійських авіаліній. Крім того, державний прокурор Уорд Фердінандуссе з літа 2021 року братиме участь у судовому процесі у справі MH17.

Підозрювані 

Йдеться про четвірку підозрюваних, яку в червні минулого року Міжнародна спільна слідча група (JIT) назвала причетними до транспортування та бойового застосування «Бука» — це:
 колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков),
 генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський,
 підполковник ПДВ РФ Олег Пулатов (усі троє — громадяни РФ),
 громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Реакції 

Представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель від імені Євросоюзу заявив, що початок кримінального судового процесу у справі збиття рейсу MH17 9 березня 2020 року є важливою віхою у напрямі віднайдення правди, встановлення справедливості і притягнення до відповідальності винних у збитті літака.

Вирок 
Окружний суд Гааги на засіданні 17 листопада 2022 року оголосив, що лише довічне ув'язнення буде достатнім покаранням для росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також українця Леоніда Харченка, які визнані винними в аварії рейсу MH17 2014 року.

Примітки

Див. також 
 Збиття Boeing 777 біля Донецька
 Юридична складова російсько-української війни

Рейс MH17
Російський державний тероризм
Російсько-українська війна (з 2014)
Терористичні акти в Україні
Березень 2020
Події 10 березня